Municipio de Nemaha puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nemaha (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Nemaha (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.